Éjszakai szolgálat (film, 1982) (Night Shift), 1982-os amerikai film, rendező Ron Howard

 Éjszakai szolgálat (regény) (The Night Manager), John Le Carré kémregénye, 1993 
 Éjszakai szolgálat (televíziós sorozat, 2016) (The Night Manager),'' 2016-os brit tévésorozat Le Carré regényéből, rendező  David Farr

Lásd még
 Éjszakai műszak (egyértelműsítő lap)